Der Chevrolet 1100 war ein Personenkraftwagen mit Reihensechszylindermotor. Er wurde gebaut
 1958 als Del Ray und Yeoman,
 1959–1961 als Brookwood und
 1959–1964 als Biscayne.

1100